Lhéritier ist der Familienname folgender Personen:
 Gérard Lhéritier (* 1948), französischer Manuskripthändler und Unternehmer
 Samuel-François Lhéritier (1772–1829), französischer General der Kavallerie

Siehe auch:
 Héritier